Proklos bzw. Proklus ist der Name folgender Personen:

 Eutychios Proklos, griechischer Grammatiker des 2. Jahrhunderts
 Proklos von Naukratis, griechischer Rhetoriker des 2. Jahrhunderts
 Proklos von Konstantinopel († 446/447), Erzbischof von Konstantinopel, Heiliger
 Proklos (412–485), griechischer Neuplatoniker, Leiter der Platonischen Schule zu Athen 

Proclus ist das Cognomen folgender Personen:

 Gaius Iulius Proclus, römischer Unternehmer
 Lucius Valerius Proclus, römischer Centurio

Siehe auch:

 Prokles